Фальковичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Фальковичи — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Фальковичи — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.